Sieber steht für:
 Sieber (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Sieber ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sieber (Oder), Zufluss der Oder, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Sieber (Herzberg am Harz), Ortsteil von Herzberg am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Sieber (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Siber
 Siebern
 Sieper
 Sieberer